Das Wort Steamer (engl. [], Dampfer)  bezeichnet:

ein Dampfschiff
ein in Verpflegungsbetrieben und Haushalten verwendetes Gargerät, siehe auch Heißluftdämpfer
ein Dampfbügelgerät, welches nur mit Hilfe von heißem Dampf alle Arten von Stoffen glättet, siehe auch Jiffy Steamer

Steamer ist der Familienname folgender Personen:

 Elissa Steamer (* 1975), US-amerikanische Streetskaterin

Siehe auch:
 Stiemer